Минулого року турнір виграла французько-угорська пара Крістіна Младенович та Тімеа Бабош, але вони не захищали титул
бо Младенович відмовилася грати через травми.

Перемогла в турнірі бельгійсько-білоруська пара Елісе Мертенс / Орина Соболенко. У фіналі вони здолали чеську пару Барбора Крейчикова / Катержина Сінякова з рахунком 6-2, 6-3. Як наслідок Мертенс та Соболенко забезпечили собі право називатися першими ракетками світу у парній грі.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
Загальне
 Сітка 
Специфічне

Women's Doubles
2021 у тенісі